Masters 1982 (Benson and Hedges Masters) var en professionell inbjudningsturnering i snooker, som spelades 26 - 31 januari 1982. Tolv av världens bästa spelare bjöds in att deltaga. Steve Davis, som vunnit sin första VM-titel mindre än ett år tidigare, och dessutom UK Championship tidigare under säsongen vann detta år sin första av tre Masterstitlar. Detta innebar att han nu höll alla de tre stora titlarna inom snooker samtidigt.

Jimmy White deltog i Masters för första gången. Ett kvarts sekel senare, 2007, skulle han göra sitt 26:e raka framträdande i turneringen! De sista åren deltog han tack vare att arrangörerna gav honom ett wild card.

Resultat 

1982 i Storbritannien
1982
Snookersäsongen 1981/1982